Patiensi – abitanti di Los Patios
Patiensi – abitanti di Patis
Patiensi – abitanti di Paty do Alferes